Правительство Д’Алема () — правительство Италии во главе с Массимо Д’Алема.
 Правительство Д’Алема (первое) — с 21 октября 1998 по 22 декабря 1999 года
 Правительство Д’Алема (второе) — с 22 декабря 1999 по 25 апреля 2000 года